Парламентарните избори в Молдова през 2001 г. са проведени на 25 февруари. На тях са участвали 1 606 703 избиратели, което е 67,52% от общия брой на гласуващи, включени в избирателните списъци.

Източници 

2001
Избори през 2001 година
2001 година в Европа